Strigelli è un cognome che può indicare:
Antonio Strigelli (1755-1835) giurista e politico italiano.
Gaetano Strigelli (1801-1862) nobile, deputato e patriota italiano.
Vincenzo Strigelli (1713-1769) pittore italiano.